Гло́вер (; у перекладі — рукавичник) — англомовне прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Гелен Гловер (;  1986) — британська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2012).
 Денні Ґловер (; 1946) — американський кіноактор.
 Джон Гловер (; 1944) — американський актор.
 Джуліан Гловер (; 1935) — англійський актор театру, кіно та телебачення.
 Дональд Гловер (;  1983) — американський актор, комік, письменник, режисер, музичний продюсер, співак, автор пісень, репер та ді-джей.
 Кріспін Гловер (;  1964) — американський актор, режисер, продюсер, сценарист, письменник, співак.
 Роджер Гловер (;  1945) — уельський бас-гітарист, клавішник, автор пісень, композитор, продюсер.

Топонім

Гловер — місто, штат Вермонт
 Гловер — переписна місцевість, штат Вермонт

Див. також 
 Сад Ґловера

Англійські прізвища